Paravicini est un patronyme porté notamment par :
 Agostino Paravicini Bagliani (1943-), historien italien,
 Derek Paravicini (1979-), pianiste britannique,
 Giacomo Paravicini (1989-), escrimeur suisse,
 Sabrina Paravicini (1970-), actrice italienne,
 Ottavio Paravicini (1552-1611), cardinal italien,  
 Werner Paravicini (1842-), historien allemand.